La Malvasia nera di Lecce est un cépage italien de raisins noirs de la grande famille de Malvasia.

Origine et répartition géographique
Elle provient du sud de l’Italie. D'origine probable grecque, elle est proche de la variété Malvasia nera di Basilicata.
Des études récentes semblent montrer une identité parfaite entre la Malvasia nera de Lecce et la Malvasia nera di Brindisi. Les Malvasia Nera di Lecce n'ont cependant jamais un goût aromatique.

Elle est classée cépage d'appoint en DOC Leverano. Elle est classée recommandé en province de Brindisi, province de Lecce et province de Tarente et autorisé dans les provinces de Pise, Bari et Foggia. En 1998, elle couvrait 2.436 ha.

Caractères ampélographiques
 Extrémité du jeune rameau cotonneux, blanc jaunâtre à liseré carminé.
 Jeunes feuilles duveteuses jaunâtre à plages bronzées.
 Feuilles adultes, à 5 lobes avec des sinus supérieurs étroits profonds,  un sinus pétiolaire en lyre, des dents ogivales, moyennes, en deux séries,  un limbe aranéeux.

Aptitudes culturales
La maturité est de troisième époque tardive: 35  jours après le chasselas ( de septembre).

Potentiel technologique
Les grappes et les baies sont de taille moyenne. La grappe est conique. C'est un cépage de vigueur moyenne et peu fertile. Le moût est sucré mais pauvre en acidité. La chair est pulpeuse, très colorée et d'une saveur aromatique. La majorité de la production est vinifié en vin de table, généralement avec les Negramaro, ce qui donne le bon niveau d'alcool, de saveur et de corps. 
Le vin obtenu est corsé et spiritueux, d'une intense couleur rouge rubis, à l'arôme agréable et à la saveur équilibrée et veloutée.

Synonymes
La malvasia nera di Lecce est connu sous le nom de malvasia niura.

Bibliographie 
 Pierre Galet, Dictionnaire encyclopédique des cépages  Hachette Livre, 1. édition 2000,

Articles connexes 

 Raisin
 Vigne
 Cépage
 Vin
 Viticulture en Italie

 

Cépage noir italien
Cépage des Pouilles
Cépage de Toscane
Lecce